Die Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 31. Dezember 2012 bis 5. Januar 2013 in Nouméa, Neukaledonien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Letztjähriger Sieger im Einzel war Jérémy Chardy. In diesem Jahr konnte sein Landsmann Adrian Mannarino den Titel gewinnen. Er schlug im Finale den Slowaken Andrej Martin in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3 und sicherte sich somit seinen vierten Challenger-Titel. Im Doppel gewann im letzten Jahr das thailändische Duo Sanchai Ratiwatana und Sonchat Ratiwatana. Die diesjährige Austragung konnten Samuel Groth und Toshihide Matsui für sich entscheiden. Sie schlugen im Finale das neuseeländische Duo Artem Sitak und Jose Statham in drei Sätzen mit 7:66, 1:6 und [10:4].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 124 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 133 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 121 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Nouméa